Albino Crovetto (1960), photographe, poète et traducteur italien ;
 Thierry Crovetto (1969), homme politique monégasque.